UrhG steht für:
 Urheberrechtsgesetz (Deutschland)
 Urheberrecht (Österreich)

Siehe auch:
 Urheberrechtsgesetz (Schweiz) (Abkürzung: URG)

URHG